Deodhar ist der Familienname folgender Personen:

 Archana Deodhar (* 1971), indische Badmintonspielerin
 Dinkar Balwant Deodhar (1892–1993), indischer Cricketspieler
 Suman Deodhar (* 1930), indische Badmintonspielerin
 Sunder Deodhar (* um 1925), indische Badmintonspielerin
 Tara Deodhar (* um 1920), indische Badmintonspielerin